R14 (België), een ringweg rond de stad Geel
 R14 (Ghana), een regionale weg in Ghana 
 R-14 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 Renault 14, een middenklasse hatchback